Er zijn verschillende incidenten geweest die de bijnaam Bloedige Zondag (of Bloody Sunday) hebben gekregen:
 Bloedige Zondag (1887), gevechten in Londen op 13 november 1887.
 Bloedige Zondag (1900), tijdens de Tweede Boerenoorlog op 18 februari 1900.
 Bloedige Zondag (1905), bloedbad in Sint-Petersburg op 22 januari 1905.
 Bloody Sunday (1913), dodelijk incident op 31 augustus 1913 tijdens de Dublin Lock-out (een arbeidersdispuut).
 Bloedige Zondag (1919), bloedbad in Maribor op 27 januari 1919.
 Bloody Sunday (1920), de Black and Tans openen, als vergelding voor eerder door de IRA gepleegde aanslagen, het vuur op een menigte die een sportwedstrijd in Croke Park bijwoont. Dublin, 21 november 1920.
 Bloedige Zondag (1939), geweld van Polen tegen Duitsers in Bydgoszcz (Bromberg) tijdens het beleg van Warschau, op 3 september 1939.
 Bloody Sunday (1965), geweld tijdens de Mars van Selma naar Montgomery op 7 maart 1965.
 Bloody Sunday (1972), bloedbad door het Britse leger in Derry op 30 januari 1972.
Overige
 Bloody Sunday (film), een film over de gebeurtenissen in 1972.
 Sunday Bloody Sunday (film), een film uit 1971 van John Schlesinger.
 Sunday Bloody Sunday (Lennon), een lied van John Lennon en Yoko Ono over de gebeurtenissen in 1972 en de Engelse inmenging in Noord-Ierland.
 Sunday Bloody Sunday (U2), een lied van U2 over de gebeurtenissen in 1920 en 1972.